Galaxian:

 Galaxian — аркадная игра, разработанная Namco.
 Galaxian — серия видеоигр в жанре фиксированного шутера, разработанная компанией Namco.